Зайн Пьерр (; , Деннери, Сент-Люсия) — сент-люсийский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начинал свою карьеру на родине, после чего он уехал в тринидадский «Дабл-Ю Коннекшн» к тренеру-соотечественнику Стюарту Чарльзу-Февриеру. Талантливым хавбеком интересовались европейские клубы. Пьерр ездил на стажировки в расположения английских «Сток Сити», «Арсенала», «Тотенхэма» и «Манчестер Сити».

В апреле 2012 года подписал контракт с клубом Серии А «Дженоа». Мог стать первым представителем своей страны, сыгравшим в итальянской элите. Однако за три года так и не провел ни одного официального матча. Дважды был отдан в аренду в «Мессину» и «Аверсу Норманну». С 2017 года выступает за хорватский «Новиград».

Сборная 
За сборную Сент-Люсии дебютировал 21 сентября 2010 года в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (0:3). С тех пор закрепился в составе сборной и стал капитаном. Вместе со сборной принимал участие в отборочных матчах к чемпионатам мира в Бразилии и России.

Достижения 
  Чемпион Тринидада и Тобаго (1): 2011/12.
  Обладатель Кубка Тринидада и Тобаго (1): 2015/16.

Примечания 

Футболисты Сент-Люсии
Игроки сборной Сент-Люсии по футболу
Игроки ФК «Дабл-Ю Коннекшн»
Игроки ФК «Мессина»
Игроки ФК «Новиград»